Беги́ч, или Беги́ш, также летоп. Беги́чка (уб.  года) — золотоордынский темник и эмир, командовавший войсками Мамая в битве на Воже против войск Дмитрия Ивановича московского и его союзников. Погиб вместе с четырьмя другими тёмниками или мурзами (Хазибей, Коверга, Карабулук, Костров) примерно 50-тысячного ордынского войска, что является примечательным фактом, поскольку битва произошла после переправы ордынского войска на северный берег, а обозы остались на южном.

Ссылки 
 Каргалов В. В. Конец ордынского ига. — М.: Наука, 1980.
 Греков И. Б., Шахмагонов Ф. Ф. Мир истории. Русские земли в XIII—XV веках. — М.: Молодая гвардия, 1988. — 336 с. — (Эврика). — ISBN 5-235-00702-6.

Примечания 

Военачальники Средневековья
Персоналии:Золотая Орда